Master of Puppets kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Master of Puppets (album), een studioalbum van Metallica
Master of Puppets (nummer), een single van dit album

Homoniem muziekstuk